Empire Stadium ist der Name folgender Stadien:

 Empire Stadium (Gżira)
 Empire Stadium (Vancouver)